

Persone 
 Paolo Dongo – criminale italiano

Musica 
 Dongo – canto della resistenza

Geografia
 Dongo – comune italiano in provincia di Como
 Dongo – comune del Mali
 Dongo – località dell'Angola
 Dongo – località della Repubblica Centrafricana
 Dongo – località della Repubblica Democratica del Congo